Guilherme Carvalho de Almeida, mais conhecido como Guilherme (Goiás, 1 de julho de 1988), é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente, joga pelo .

Carreira 
No ano de 2006, Guilherme se profissionaliza no . No ano seguinte, foi contratado em definitivo pelo  aonde, logo após sua chegada, seguiu, por empréstimo para o . No clube francês foi artilheiro, mas permaneceu por pouco tempo e voltou ao Camboriuense.

No ano de 2009, seguiu para o  aonde disputou a Divisão Principal do Futebol Catarinense. Ao final do campeonato, Guilherme foi contratado em definitivo pelo  por dois anos. No ano de 2010, o Avaí empresta o atleta ao  que disputou o Campeonato Goiano fazendo uma ótima campanha e sagrando-se vice-campeão. Em 2011, 2012 e 2013 atuou pela  e 2014 atuou pelo Vila Nova F.C. GO.

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de Goiânia
Futebolistas de Goiás
Futebolistas da Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul
Futebolistas do Toulouse Football Club
Futebolistas do Avaí Futebol Clube